Millward ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Millward (* 1971), australische Radrennfahrerin
 Callum Millward (* 1985), neuseeländischer Duathlet und Triathlet
 William Millward (1822–1871), US-amerikanischer Politiker

Millward bezeichnet als Ortsname:

 Millward Township (Minnesota), Vereinigte Staaten